Ла-Хойоса (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-Альта-дель-Эбро. Занимает площадь 6,44 км². Население — 936 человек (на 2010 год). Расстояние — 20 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Сарагосы